Мавруд може да се отнася до:

 Мавруд - червен винен сорт грозде.
 Кукленски мавруд - червен винен сорт грозде.
 Тракийски мавруд - червен винен сорт грозде.